Wahlkreis 41 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 41
 Landtagswahlkreis 41